Сейди — фамилия:

 Сейдиу, Беким (род. 1974) — посол Косова в Турции.
 Сейдиу, Фатмир (; род. 1951) — генеральный секретарь партии «Демократическая лига Косова», президент Республики Косово (2006).
 Сейдиу, Патриот (род. 2000) — косовский и шведский футболист, полузащитник.

См. также 
 Сейд (значения)
 Сейди (значения)